Грол (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грол, Дэйв (род. 1969) — американский рок-музыкант и автор песен. 
 Грол, Хенк (род. 1985) — нидерландский дзюдоист, чемпион Европы и Европейских игр, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.